461 Ocean Boulevard — второй сольный студийный альбом британского музыканта Эрика Клэптона, выпущенный лейблом RSO Records в июле 1974 года. 461 Ocean Boulevard — один из самых известных, высоко оценённых критиками и коммерчески успешных альбомов Клэптона. Он занял 409-е место в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone.

В 2004 году было выпущено ремастированное издание альбома на двух компакт-дисках, которое помимо песен альбома включало отрывки из двух концертных выступлений в Hammersmith Odeon и бонус-треки в виде студийных джем-сейшнов периода записи пластинки.

Об альбоме 
461 Ocean Boulevard является вторым студийным альбомом Клэптона в его сольной карьере, начавшейся после завершения проекта Derek and the Dominos. Этот альбом вышел спустя почти четыре года после его дебютного сольного диска, главным образом, из-за проблем, вызванных героиновой зависимостью Клэптона. Альбом был записан в апреле-мае 1974 года на студии Criteria Studios в Майами (штат Флорида, США). Во время работы над ним Клэптон жил в расположенном неподалёку городке Голден-Бич в доме по адресу 461 Ocean Boulevard, который он использовал в качестве названия альбома (на обложке изображена фотография этого дома).

Этот альбом включает в себя композицию «I Shot the Sheriff», одну из самых известных песен Клэптона, являющуюся блюзовой кавер-версией одноимённо композиции ямайского музыканта Боба Марли. Незадолго до выхода 461 Ocean Boulevard эта композиция Клэптона была выпущена в виде сингла, занявшего первое место в Billboard Hot 100.

В 2004 году вышло юбилейное ремастированное переиздание на двух дисках («deluxe edition»). Первый диск включает все композиции оригинального издания 1974 года и несколько дополнительных композиций, записанных в студии. Второй диск содержит записи, сделанные 4 и 5 декабря 1974 года на концерте в Лондоне. В 2013 году лейбл Polydor Records выпустил бокс-сет из пяти компакт-дисков под общим названием  Give Me Strength. The '74/'75 Recordings, содержащий переизданные, ремастированные и ранее не издававшиеся записи Клэптона. Первый диск содержит расширенную версию альбома 461 Ocean Boulevard.

Список композиций

Участники записи 
Приведены по сведениям баз данных Discogs и AllMusic.

 Эрик Клэптон — вокал, гитара, добро, аранжировки
 Ивонн Эллиман — вокал
 Дик Симс — клавишные
  — гитара, вокал
 Карл Рэйдл — бас-гитара, аранжировки
  — ударные, перкуссия

Приглашённые музыканты
  — ударные в «Give Me Strength»
  — синтезатор, фортепиано, клавикорд
 Том Бернфилд — бэк-вокал

Технический персонал
 Том Дауд — музыкальный продюсер
 Билл Левенсон — продюсер Deluxe Edition
 Рон Фокус — звукорежиссёр

Технический персонал
 Энди Найт — звукооператор
 Карл Ричардсон — звукооператор
 Суха Гур — инженер мастеринга
 Дарси Пропер — инженер мастеринга
 Боб Дефрин — арт-директор, дизайн
  — фотограф
 Райан Нулл — фотокоординация

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Эрика Клэптона
Альбомы 1974 года
Альбомы, вошедшие в список 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone
Альбомы RSO Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums